DSEI  () - Международная выставка-ярмарка вооружений, которая с 1999 г. раз в 2 года проходит в Лондоне. В отличие от Международной выставки вооружений в Париже Евросатори () DSEI как альтернатива проводится по нечётным годам.

Особенности DSEI 
С 2001 г. местом проведения DSEI является выставочный центр ExCeL London — центр выставок и конференций, а также место проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 в районе Лондона, имеющем полуофициальное название Доклендс (англ. London Docklands). Площадь внутренних помещений составляет 400 000 м².

Длительность выставки DSEI - одна неделя. К примеру, 20-я юбилейная выставка DSEI проходила с 10 по 13 сентября 2019 г.

Проведение DSEI постоянно сопровождается активными протестами.

Галерея

См. также 
 IDEX
 МАКС

Примечания

Ссылки

Официальные сайты 
 Официальный сайт DSEI
 Clarion Events

Протесты против DSEI 
 Stop The Arms Fair co-ordinates actions against the arms fair
 Campaign Against Arms Trade Arms Fairs Campaign

Оружейные выставочные мероприятия
Международные выставки‏